NSMA steht für:
 NonStop Multicore Architecture, fehlertolerante HP-Computerarchitektur, siehe NonStop
 Maota Airport (ICAO-Code), Flughafen von Salelologa auf Savaiʻi, Samoa
 Haltepunkt Schnaittach Markt (DS100-Code), Bahnhof in Schnaittach

Abkürzung